L'histoire des femmes et de l'Assemblée nationale en France se rapporte à l'émancipation des femmes dans la vie politique législative française et, depuis 1945, leur participation aux élections de l'Assemblée nationale, par le vote et l'arrivée de certaines à la députation.

Histoire

Révolution française 
Sous l'Ancien Régime, les veuves propriétaires de fiefs ainsi que les mères-abbesses avaient la possibilité de voter pour l'élection de leur représentant de la noblesse ou du clergé aux États généraux, mais sans être éligibles. Elles ont ainsi été régulièrement convoquées, de 1302 jusqu'à 1789. Mais c'est la Révolution française qui leur interdit le droit de vote par décret du , même si cette interdiction n'est pas formellement inscrite dans le texte, ce dernier se bornant à définir le statut de « citoyen actif », excluant de fait les femmes. Robespierre et l'abbé Grégoire, pourtant favorables au suffrage universel, ou même Condorcet qui publia le  un long plaidoyer en faveur du vote des femmes, ne peuvent pas empêcher la confirmation par la Constitution de 1791 de cette interdiction de vote.

La femme de lettres Olympe de Gouges propose à l'Assemblée nationale, le , une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne demandant le droit de vote et d'éligibilité dans ses articles 1, 6 et 10, mais qui ne sera cependant jamais adoptée. Pierre Guyomar présente le  à la Convention nationale un texte sur l'égalité des femmes. Jacques-Marie Rouzet, député de la Haute-Garonne à la Convention nationale présente le  un projet de Constitution française qui envisage que les « mères de famille jouissent des droits de citoyen ». Toutes ces initiatives n'apportent cependant aucun changement à la législation.

Deuxième et Troisième Républiques 
Le  est publié un décret qui proclame dans son article 5 que . Aucune mention n'est faite sur la distinction par sexe, si ce n'est la mention . Jeanne Deroin se porte candidate aux élections législatives françaises du 13 mai 1849, mais sa campagne est tournée en dérision par la presse et elle doit s'exiler en Angleterre à la fin de la Deuxième République.

Au début du , plusieurs propositions de loi visent à accorder le droit de vote aux femmes. Le député de Vendée Jean-Fernand Gautret présente un projet le  à la Chambre des députés afin que toutes les femmes, « majeures, célibataires, veuves ou divorcées » obtiennent droit de vote aux élections municipales. Jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, une soixantaine de propositions sont déposés à la Chambre, mais la question de l'éligibilité ne représente que 40 % des projets de loi. Paul Dussaussoy, député du Pas-de-Calais, présente, en juillet 1906, un projet de loi accordant le droit de vote aux femmes dans le cadre de ce qu'on appelle alors le petit suffrage, limité aux élections municipales et cantonales. Mais il faut attendre trois ans pour que le rapporteur, Ferdinand Buisson, député de la Seine, rédige un rapport de 420 pages, rendant un avis favorable. Cependant, avec la Première Guerre mondiale, le projet est abandonné. De 1919 à 1936, plusieurs lois sont adoptées par la Chambre des députés mais, par cinq fois, le Sénat s'y oppose. En 1927 et 1932, à une écrasante majorité, la Chambre adopte deux résolutions invitant le gouvernement à user de son influence auprès du Sénat pour que ces projets soient examinés. En vain. Le , les députés votent par  contre 0 en faveur du droit de vote des femmes, un texte que le Sénat n'inscrira jamais à son ordre du jour.

Gouvernement provisoire de la République 
Après la déclaration du général de Gaulle du  par laquelle il affirme que , Marthe Simard et Lucie Aubrac sont nommées membres de l'Assemblée consultative provisoire d'Alger. Cette même Assemblée, réunie à Alger, adopte par  contre 16, le  l'amendement Fernand Grenier instaurant le vote des femmes, à travers l'ordonnance du 21 avril 1944.

En France, le droit de vote a été accordé aux femmes par le Comité français de libération nationale, par ordonnance du , qui, dans son article 17, énonce que . Les premières élections qui permettent aux femmes de voter et d'être candidates se déroulent les 29 avril et 13 mai 1945, les premières municipales d'après-guerre.

Si l'Assemblée consultative provisoire siégeant à Alger du  au  ne comprend qu'une seule femme, Marthe Simard (Lucie Aubrac, nommée mais n'ayant pu se déplacer en Algérie, sera remplacée par son mari Raymond Aubrac), dans celle de Paris, du  au , siègent douze femmes puis seize parmi les délégués : Lucie Aubrac, Madeleine Braun, Gilberte Brossolette, Marie Couette, Claire Davinroy, Andrée Defferre-Aboulker, Alice Delaunay, Martha Desrumaux, Annie Hervé, Marie-Hélène Lefaucheux, Mathilde Gabriel-Péri, Pauline Ramart, Marthe Simard, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Marianne Verger et Andrée Viénot.

Quelques mois plus tard, les élections législatives du , qui installent une assemblée constituante, sont ouvertes aux femmes et aux militaires, et permettent à  d'entrer pour la première fois de l'Histoire à l'Assemblée nationale : 17 sont communistes, 6 socialistes, 9 appartiennent au MRP du général de Gaulle et une provient de l'éphémère Parti républicain de la liberté. Parmi elles se trouvent des résistantes (Denise Ginollin), des avocates (Madeleine Léo-Lagrange), des bourgeoises et des femmes modestes. Les premières femmes députées sont surnommées les « députettes » par leurs collègues masculins.

Le , des plaques en l'honneur des résistantes et premières députées Marie-Madeleine Dienesch, Rachel Lempereur et Marie-Claude Vaillant-Couturier sont dévoilées dans l'hémicycle du palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale.

Cinquième République 
Le , la députée Yaël Braun-Pivet, candidate à la présidence de l'Assemblée nationale pour l'alliance présidentielle Ensemble, devient la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale.

Synthèse des femmes élues à l'Assemblée nationale depuis 1945 

 Source : Assemblée nationale

Orientation politique 
La féminisation du corps législatif s'est opérée jusqu'en 2012 surtout par la gauche : on compte ainsi dans la première Assemblée nationale constituante 17 députées communistes et 6 socialistes sur 33 députées au total, représentant ainsi 69,9 % des députées élues. Cette tendance se confirme par la suite, la première Assemblée de la  République comptant 31 députées communistes et 3 socialistes, sur 42 députées, soit 80 % des députées élues. Cette tendance disparaît au début de la  République, où l'on observe une baisse significative de députées élues (seulement 8 en 1958 et 1962), amenant à une quasi-égalité entre la droite gaulliste et la gauche. C'est pourtant à partir de 1981 que la tendance redevient bénéficiaire pour les élues de gauche, mais au profit des socialistes (27 députées) plutôt que des communistes (5 députées), le PCF entamant parallèlement un déclin dans sa représentation au sein de la vie politique française.

En 2012, les  députées (26,9 % des sièges) représentent 37 % des députés socialistes (103 sur 280), pour 14 % des membres du groupe UMP (27 sur 193), le FN (1 sur 2) et EELV (9 sur 18) sont à parité. En Seine-Maritime, sept sièges sur dix sont féminisés, et 4 sur 6 dans le Calvados, 2 sur 2 en Tarn-et-Garonne, alors que les hommes occupent les  du Val-d'Oise, les sept de Maine-et-Loire, les six de la Loire, les cinq de l'Ain et de l'Eure (cinq sièges), et 19 des 21 du Nord, et les 13 des 15 de l'Alsace. 46 des 120 circonscriptions ayant basculé d'un camp vers l'autre (117 de la droite vers la gauche, 1 dans l'autre sens, et 2 de la droite vers le FN) ont élu une femme.

Synthèse des femmes candidates à l'Assemblée nationale depuis 1945 

* Vote à la proportionnelle
Source : Assemblée nationale

Dans les conseils généraux, le nombre de femmes est inférieur à 10 % et seules trois femmes sont présidentes de régions : Marie-Guite Dufay (Bourgogne-Franche-Comté), Valérie Pécresse (Île-de-France) et Carole Delga (Occitanie).

Dans les  communautés intercommunales, on compte à peine 136 présidences féminines (5,5 %), dont  seulement 7 parmi les 176 communautés urbaines ou d'agglomération. Néanmoins, la parité a progressé au niveau local et régional : les femmes représentent 47 % des conseillers régionaux et 47,5 % des conseillers municipaux.

Comparaison internationale 
Après les élections législatives de 2017, la France se situe au  mondial (elle était précédemment au ), juste derrière la Norvège, et au  européen.

Après les législatives 2017, l'Assemblée nationale passe du  mondial (25,8 %) au  (42,4 %), derrière l'Islande qui est à 47,6 % et la Suède qui est à 43,6 %. Cependant le fort renouvellement de l'Assemblée nationale favorise la défaite d'anciennes ministres comme Najat Vallaud-Belkacem, Seybah Dagoma ou Nathalie Kosciusko-Morizet.

Liste des femmes des Constituantes de 1945 et 1946

Première Assemblée nationale constituante 

 sont élues députées, lors de l'élection de la Première Assemblée nationale constituante, le 21 octobre 1945.

Seconde Assemblée nationale constituante 

 sont élues députées, lors de l'élection de la Seconde Assemblée nationale constituante, le 2 juin 1946.

Liste des femmes députées sous la  République

I législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la première législature de la Quatrième République. 35 ont été élues députées lors de l'élection du 10 novembre 1946 et 8 sont entrées au palais Bourbon en tant que suppléantes.

Croix de guerre 1939-1945, la députée MRP Germaine Peyroles est élue vice-présidente de l'Assemblée. Elle témoigne en 1951 du contexte singulier d'une chambre avec un très fort renouvellement où la participation aux combats communs de la Résistance estompe les différences liées au sexe : . Elle relève cependant que

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la seconde législature de la Quatrième République, dont 23 élues le 17 juin 1951.

législature 

 ont été élues en 1956 et ont siégé à l'Assemblée nationale durant la troisième législature de la Quatrième République.

Liste des femmes députées sous la  République

I législature 

 ont été élues lors des élections des 23 et 30 novembre 1958 dont deux dans les départements français d'Algérie, leur mandat s'étant achevé le 3 juillet 1962.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature, dont une en tant que suppléante d'un député nommé au gouvernement et une dont l'élection a été invalidée trois mois plus tard.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature (8 mai 1967-30 mai 1968), dont une en tant que suppléante d'un député nommé au gouvernement.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature (11 juillet- avril 1973), dont deux en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement ou décédé. Une députée a été nommée au gouvernement.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature, dont quatre en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement ou au Conseil constitutionnel. Deux députées ont été nommées au gouvernement.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature, dont trois en tant que suppléantes de députés nommé au gouvernement, invalidé ou décédé.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature, dont 9 en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement, en mission prolongée ou décédé. Quatre députées ont été nommées au gouvernement, et deux ont vu leur mandat arrêté, une à cause de l'invalidation de son élection et l'autre à cause d'une mission prolongée de six mois.

législature 

Durant la  législature, qui s'est déroulée pour la seule fois de la  République selon un mode de scrutin proportionnel de liste dans le cadre départemental,  ont siégé à l'Assemblée nationale, 32 ont été élues comme titulaires et 2 sont entrées au palais Bourbon en tant que suivantes de liste ; trois députées ont démissionné lors de leur entrée au gouvernement et ont laissé leur siège aux suivants de listes. Une députée a démissionné dans l'année de l'élection.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature (12 juin 1988- avril 1993), dont cinq en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement et une élue lors d'une élection partielle. Six députées ont été nommées au gouvernement ; deux des suppléantes ont démissionné, provoquant des élections partielles lors desquelles ont été réélus les titulaires.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature (2 avril 1993-21 avril 1997), dont six en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement et deux élues lors d'une élection partielle. Neuf députées ont été nommées au gouvernement.

législature 

 ont siégé à l'Assemblée nationale durant la  législature (12 juin 1997-18 juin 2002), dont sept en tant que suppléantes de députés nommés au gouvernement ou décédés et trois élues lors d'élections partielles. Deux de ces suppléantes n'ont siégé que quelques jours, entre l'issue du délai d'un mois après la nomination du gouvernement Raffarin et la fin de la législature. 14 députées ont été nommées au gouvernement (dont trois dans le gouvernement Raffarin, en toute fin de législature).

législature  

Durant la  législature,  ont siégé à l'Assemblée nationale, 65 ont été élues comme titulaires (dont une lors d'une élection partielle) et 12 sont entrées au palais Bourbon en tant que suppléantes ; une députée est entrée au gouvernement et a laissé son siège à son suppléant.

législature 

Durant la  législature,  ont siégé à l'Assemblée nationale, parmi lesquelles 103 ont été élues ou réélues comme titulaires les 10 et 17 juin 2007 et 10 comme suppléantes de députés ayant soit été nommés au gouvernement, soit décédés, soit en mission de plus de six mois. Deux autres sont entrées au palais Bourbon à la suite d'élections législatives partielles. Une députée a été nommée au gouvernement, une autre a démissionné après son élection au Sénat et une a rejoint l'Assemblée après avoir été remerciée du gouvernement.

législature 

Durant la  législature,  sont élues à l'Assemblée nationale : il y a donc environ plus d'un quart de femmes députées, soit 45 % de plus que lors de l'élection de 2007. Il y a 37 % de femmes députées au sein du groupe PS (104 sur 280), 14 % au sein du groupe UMP (27 sur 188) et 50 % au sein du groupe EELV (9 sur 18) : cela est aussi le reflet du nombre de candidates présentées, soit seulement 30 % pour l’UMP. À la suite de nominations gouvernementales, plusieurs suppléantes deviennent députées. À noter également que le groupe écologiste créé au début de la législature est dissout le 19 mai 2016 ; avec cinq autres députés, Véronique Massonneau rejoint alors le groupe socialiste ; les autres deviennent non-inscrits.

législature 

Au début de la  législature,  siègent à l'Assemblée nationale, soit 39 % du total des députés.

Si avec 224 élues, la nouvelle assemblée est la plus paritaire de la Cinquième République, c'est une nouvelle fois un homme qui est élu président de l’Assemblée nationale, de même qu'à la présidence de tous les groupes parlementaires. La parité est respectée au bureau de l’Assemblée, mais les hommes sont surreprésentés aux postes les plus prestigieux (un président, deux questeurs hommes pour une femme) alors qu’il y a sept femmes secrétaires pour cinq hommes, la parité étant respectée pour les vice-présidences (3 pour chaque sexe).

législature

Liste de vice-présidentes de l’Assemblée

Quatrième République

Cinquième République 
Depuis le début de la  République,  ont été vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Liste de présidentes de commissions 
La  législature compte une seule femme présidente d'une commission permanente. La  en compte quatre sur huit, soit la plus grande proportion jamais affichée dans l’histoire de l’Assemblée.

Liste de femmes questeurs

Liste de présidentes de groupes

Notes et références

Sources 
 Onglet « citoyenneté des femmes » du site de l'Assemblée nationale.

Bibliographie

Articles connexes 

 Féminisme en France
 Assemblée nationale
 Droit de vote des femmes en France
 Ordonnance du 21 avril 1944
 Discrimination des femmes en France
 Femmes au Sénat en France

Femmes et Assemblee nationale en France
Droit des femmes en France